Иоганн Амман
 Амман, Иоганн (1707—1741) — британский врач и ботаник; профессор в Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге.
 Амман, Иоганн Конрад (1669—1724) — голландский врач, известный своими заслугами по обучению глухонемых.